Волоцкой — фамилия и топоним.

Известные носители:
 Волоцкой, Александр Алексеевич (1806—1875) — генерал-лейтенант, Ставропольский губернатор, сенатор.
 Волоцкой, Михаил Васильевич (1893—1944) — советский антрополог, основоположник отечественной дерматоглифики.
 

Топоним:
 Волоцкой — разъезд в Грязовецком районе Вологодской области.

См. также 
 Волоцкий